Жихарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Жихарево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Жихарево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Жихарево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Жихарево — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Жихарево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Жихарево — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Жихарево — село в Сосковском районе Орловской области.
 Жихарево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жихарево — деревня в Старицком районе Тверской области.

Другое 
 Жихарево — железнодорожная станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги